Lozen kan syfta på:

Antarktis 

 Lozen (berg),

Bulgarien 

 Lozen (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Ljubimets, 
 Lozen (distrikt i Bulgarien, Veliko Tarnovo), Obsjtina Strazjitsa, 
 Lozen (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Septemvri, 
 Lozen (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija grad), Stolitjna Obsjtina,

Turkiet 

 Kırklareli (provinshuvudstad),